A Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra) é o braço operacional da Secretaria dos Recursos Hídricos do estado do Ceará surgida em 1987 no primeiro governo de Tasso Jereissati. Executa obras de infraestrutura hídrica como a construção de barragens e canais de irrigação, dentre outros serviços.

Ligações externas
Página ofical

Autarquias estaduais do Ceará